Scott Martin est un copilote de rallye Britannique né le .

Biographie
Martin commence sa carrière de copilote de rallye en 2001 au niveau national. En 2004, aux côtés de Matthew Wilson, il termine deuxième du championnat britannique (BRC) des copilotes après quoi il est accepté dans le programme MSA British Rally Elite, un programme de formation spécialisé pour les jeunes pilotes de rallye britanniques.

Victime d'un grave accident lors du rallye du Pays de Galles 2005, première manche du BRC, il aura malgré tout sa première victoire internationale avec Wilson cette année là au Trackrod Rally.

En 2006, Martin et son nouveau pilote l'écossais Barry Clark, sur Ford Fiesta, décrochent une troisième place en Fiesta Sporting Trophy International (FSTi) et également une troisième place en catégorie S1600 du BRC. L'année suivante, il remporte une première victoire en série FSTi avec Clark, puis se classe troisième au général du P-WRC avec Mark Higgins.

De 2008 à 2011, il est aux côtés de Wilson chez M-Sport pour des saisons complètes en championnat du monde. Il se classe septième du général en 2009, 2010 et 2011.

En 2012 Martin participe à deux épreuves. L'année suivante, il intègre l'équipe Abu Dhabi Citroën Total WRT avec Khalid Al Qassimi pour pilote. Le duo participe à sept épreuve du WRC et se classe deuxième dans le championnat du Moyent-Orient.

En 2014, il remporte le Rallye de l'Acropole avec Craig Breen qui cette année là compte pour le championnat d'Europe.

Copilote de Elfyn Evans en 2019 chez M-Sport il monte deux fois sur le podium, au Mexique et au Tour de Corse. Il le suit en 2020 chez Toyota Gazoo Racing WRT où, après un premier podium au Rallye Monte-Carlo, il remporte le rallye de Suède . L'année voit son calendrier très fortement modifié en raison de la pandémie de Covid-19 mais le duo Evans-Martin se hisse en tête du championnat avec une deuxième victoire lors du rallye de Turquie. La saison se termine sur le rallye de Monza où les conditions climatiques rendent les routes dignes d'un Monté-Carlo; en tête du championnat au début de l'épreuve et après deux temps scratch dans les  et  spéciales le duo voit se profiler le titre mondial mais une sortie de route dans la  mets fin au rêve. Martin se retrouve tout de même vice-champion derrière Julien Ingrassia qui signe son septième titre.

Victoires en WRC

Résultats

Championnat du monde des rallyes

Notes et références

Sources

Références

Liens externes 

Naissance en novembre 1981
Copilote de rallye
Pilote de rallye anglais